Ва́рбург () — род немецких евреев, идущий от преуспевающего банкира XV века. Известные носители:
 Варбург, Аби (1866—1929) — немецкий искусствовед.
 Варбург, Джеймс Пол (1896—1969) — американский финансист.
 Варбург, Макс (1867—1946) — немецкий и американский банкир.
 
 Варбург, Пол (1868—1932) — инициатор создания Федеральной резервной системы США.
 Варбург, Феликс (1871—1937) — немецкий и американский финансист.
 Варбург, Эмиль (1846—1931) — немецкий физик, член Берлинской АН (1895).

См. также 
 Варбург — город в Германии
 Сражение при Варбурге